

Biografia 
Era figlio di Giorgio Gonzaga, signore di Bagnolo, e di Alda Torelli di Montechiarugolo e fu protonotario apostolico. 

Alla morte del padre nel 1487, governò la signoria di Bagnolo congiuntamente coi fratelli Guido II, Marcantonio e Cistoforo. Nel 1494 fu investito dall'imperatore Massimiliano I d'Asburgo del feudo di Vescovato assieme ai fratelli. Inviso da questi in quanto amico del cugino Giampietro, quando prese possesso della signoria di Bagnolo, venne da loro spogliato di tutti i benefici.

I feudi vennero confiscati ai fratelli nel 1509 da papa Giulio II.

Note

Bibliografia 
 Pompeo Litta, Famiglie celebri d'Italia. Gonzaga di Mantova, Torino, 1835.

Voci correlate 
 Gonzaga di Novellara e Bagnolo
 Contea di Novellara
 Signori di Bagnolo
 Gonzaga di Vescovato

Giacomo